Miscellaneous Technical è un blocco Unicode. È costituito dai 255 caratteri compresi nell'intervallo U+2300-U+23FF.

Comprende caratteri utilizzati in ambito tecnico quali simboli di tastiera (derivati dallo standard ISO 9995), odontoiatrici (secondo lo standard JIS X 0213) e specifici del linguaggio di programmazione APL. Presenta anche i simboli per rappresentare la messa a terra e il fusibile tratti da HKSCS.

Il blocco contiene diciotto emoji. Le parentesi angolate U+2329 e U+232A sono deprecate in favore di quelle presenti nel blocco Miscellaneous Mathematical Symbols-A.

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia 
 
 
 

Unicode